Ahasver steht für:

 Ahasver(us), Figur aus der christlichen Mythologie, siehe Ewiger Jude
 Ahasver (Roman), von Stefan Heym (1981)

Filme:
 Ahasver (1917), deutscher Stummfilm
 Ahasver, der ewige Jude, britischer Spielfilm (1933)

Siehe auch:
 Ahasveros